Exmouth peut désigner :
 Exmouth en Angleterre
 Île Exmouth dans l'archipel arctique canadien
 Exmouth en Australie
 Comté d'Exmouth
 Golfe d'Exmouth dans l'océan Indien
 Lord Exmouth